BCR – stosowane w Polsce angielskie skrótowe oznaczenie receptora limfocytu B
 BCR – spotykany w Polsce, m.in. na witrynie rządowego GIODO/UODO, skrót angielskiego określenia binding corporate rules dla wiążących reguł korporacyjnych